Az Alvin és a mókusok jelentései:

 Alvin és a mókusok több azonos vagy hasonló nevű (animációs) film(sorozat) főszereplői

Televíziós sorozatok
 Alvin és a mókusok 1983-tól 1990-ig futó amerikai rajzfilmsorozat
 ALVINNN!!! és a mókusok amerikai–francia 3D-s számítógépes animációs sorozat

Filmek
 Alvin és a mókusok amerikai film
 Alvin és a mókusok 2. amerikai film második része
 Alvin és a mókusok 3. amerikai film harmadik része
 Alvin és a mókusok – A mókás menet amerikai film negyedik része
 Alvin és a mókusok a világ körül 1987-ben készült amerikai rajzfilm
 Alvin és a mókusok kalandjai a farkasemberrel 2000-ben készült amerikai 2D-s számítógépes animációs film
 Alvin és a mókusok kalandjai Frankensteinnel 1999-ben készült amerikai 2D-s számítógépes animációs film

Zenei együttes
 Alvin és a mókusok magyar zenei együttes